Кондратьев, Виктор:
 Кондратьев, Виктор Евгеньевич (род. 1992) — российский пловец в ластах.
 Кондратьев, Виктор Николаевич (1902—1979) — советский физикохимик, профессор, академик АН СССР.
 Кондратьев, Виктор Иванович (1925—2007) — советский конструктор, специалист в области разработки систем контроля автоматики ядерных боеприпасов.